caldeira, een vulkanisch verschijnsel
 Caldera (Chili), een plaats in Chili
 Rafael Caldera, een voormalige president van Venezuela
 SCO Group, dat voorheen de naam Caldera Systems had
 Caldera (rivier), een rivier in Panama
 Caldera (Amerikaanse band), fusionband uit Los Angeles
 Caldera (album), album van deze band
 Caldera (Belgische band), een metalcoreband uit België
 Caldera, een deelgemeente (corregimiento) van Boquete in Panama